Østrupgård kan henvise til flere hovedgårde i Danmark:

 Østrupgård (Kirkerup Sogn) – en herregård nær Veksø i Roskilde Kommune på Sjælland
 Østrupgård (Håstrup Sogn) – en herregård i Faaborg-Midtfyn Kommune på Fyn
 Østrupgård (Østrup Sogn) – en herregård i Nordfyns Kommune på Fyn
 Østrupgård (Årby Sogn) – Det tidligere navn for Lerchenborg ved Kalundborg.